La Bellière (Orne)
La Bellière (Seine-Maritime)